Struensee steht für:
 Struensee (Adelsgeschlecht), aus der Mark Brandenburg stammende Familie

Struensee ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Struensee (1708–1791), deutscher evangelischer Theologe und Generalsuperintendent 
 Carl August von Struensee (1735–1804), deutscher Politiker, preußischer Finanzminister
 Christian Gottfried Struensee (1717–1782), deutscher Pädagoge und Autor
 Georg Karl Philipp von Struensee (1774–1833), deutscher Verwaltungsbeamter und Polizeipräsident von Köln 
 Gotthilf Christoph Struensee (1746–1829), deutscher Bankdirektor
 Gustav von Struensee (1803–1875), deutscher Schriftsteller
 Johann Friedrich Struensee (1737–1772), deutscher Arzt und Aufklärer, Leibarzt von Christian VII.

Siehe auch:
 Strubensee